Pikeville kan syfta på:

 Pikeville, Kentucky
 Pikeville, North Carolina
 Pikeville, Tennessee
 University of Pikeville